Population kan sytfa på:

Population (biologi) – en samling individer av samma art inom ett visst geografiskt område vid en viss tidpunkt
 Population – med avseende på Homo Sapiens, se Befolkning
 Population – antal invånare i ett geografiskt avgränsat område, se Folkmängd
Population (astronomi) – en generation av stjärnor
Population (statistik) – en grupp som ska undersökas och ur vilken stickprov tas
Population (datavetenskap) – inom genetiska algoritmer, mängden av kandidatlösningar som evalueras vid en iteration av algoritmen